Lliga Antidifamació (del seu nom en anglès Anti-Defamation League), organització no governamental jueva amb seu als Estats Units
 Aliança de les Llibertats, partit polític històric del Marroc
 Partit Liberal Demòcrata Armeni (del seu nom en anglès Armenian Democratic Liberal), partit polític d'Armènia
 Aurelio De Laurentiis, productor de cinema d'Itàlia
 Antibióticos de León, empresa farmacèutica amb seu a Lleó (Castella i Lleó)
 Alexander Dennis Limited, empresa fabricant d'autobusos d'Escòcia
 Arthur D. Little, empresa d'investigació operativa amb seu als Estats Units
 L'Avvenire dei lavoratori, diari en italià editat a Suïssa
 Línia verda (del seu nom en anglès Armistice Demarcation Line), línia que separa Israel dels Territoris Palestins
 Activitats de la vida diària (del seu nom en anglès Activities of Daily Living), concepte de cura personal utilitzat en assistència sanitària
 Anàlisi discriminant lineal, mètode estadístic utilitzat per al reconeixement de patrons
 Advanced Distributed Learning, iniciativa del Departament de Defensa dels Estats Units per al desenvolupament de tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement
 Llenguatge de Descripció d'Arquitectures (del seu nom en anglès Architecture Description Language), llenguatge utilitzat per descriure l'arquitectura de programari
 Advance/Decline Line, indicador usat en anàlisi tècnica del mercat de valors
 ADL també és l'abreviatura d'Adelaida, ciutat d'Austràlia
 Adl també és l'abreviatura de l'adulària, mineral variant de feldespat potàssic